Gabrje je ime več naselij v Sloveniji:

 Gabrje, Občina Dobrova-Polhov Gradec
 Gabrje, Občina Novo mesto
 Gabrje, Občina Tolmin
 Gabrje pri Dobovi, Občina Brežice
 Gabrje pri Ilovi Gori, Občina Grosuplje
 Gabrje pri Jančah, Občina Ljubljana
 Gabrje pri Soteski, Občina Dolenjske Toplice
 Gabrje pri Stični, Občina Ivančna Gorica
 Gabrje pod Limbarsko Goro, Občina Moravče
 Gabrje pod Špilkom, Občina Lukovica
 Gorenje in Dolenje Gabrje (it. Gabria Superiore/Inferiore),  vasi na Goriškem na levem bregu Vipave v Italiji ob meji s Slovenijo (Miren)

Glej tudi 
 Gaberje

Naselja v Sloveniji